О'Ко́ннелл () — прізвище ірландського походження, англіфікована форма прізвища  (буквально — «нащадок Коналла»).

Відомі носії прізвища:
 Артур О'Коннелл (; 1908—1981) — американський актор театру, кіно і телебачення.
 Денієл О'Коннел (, ; 1775—1847) — лідер ліберального крила ірландського національного руху.
 Джек О'Коннелл (; 1990) — англійський актор.
 Джеррі О'Коннелл (;  1974) — американський актор, продюсер, режисер та сценарист.
 Майк О'Коннелл (;  1955) — американський хокеїст, захисник.
 Патрік О'Коннелл (; 1887—1959) — ірландський футболіст, який виступав на позиції хавбека, згодом — футбольний тренер.
 Фіннеас О'Коннелл (;  1997) — американський виконавець, продюсер звукозапису і актор.

Примітки